Dit is een lijst van planetoïden 13601-13700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13601) - || 1994 PU29|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13602) - || 1994 PB36|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13603) - || 1994 PV37|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13604) - || 1994 PA39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13605) - || 1994 RV || 1 september 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13606) Bean || 1994 RN5|| 11 september 1994 || Spacewatch
|-
| (13607) Vicars || 1994 SH11|| 29 september 1994 || Spacewatch
|-
| (13608) - || 1994 TQ1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13609) Lewicki || 1994 TK11|| 10 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (13610) Lilienthal || 1994 TS16|| 5 oktober 1994 || F. Börngen
|-
| (13611) - || 1994 UM1|| 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13612) - || 1994 UQ1|| 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13613) - || 1994 UA3|| 26 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13614) - || 1994 VF2|| 8 november 1994 || S. Otomo
|-
| (13615) Manulis || 1994 WP13|| 28 november 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (13616) - || 1994 XQ4|| 7 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13617) - || 1994 YA2|| 29 december 1994 || T. B. Spahr
|-
| (13618) - || 1995 BF2|| 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13619) - || 1995 DN1|| 22 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13620) Moynahan || 1995 FM3|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (13621) - || 1995 GC7|| 1 april 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (13622) McArthur || 1995 HY2|| 26 april 1995 || Spacewatch
|-
| (13623) - || 1995 TD || 3 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (13624) Abeosamu || 1995 UO3|| 17 oktober 1995 || T. Okuni
|-
| (13625) - || 1995 UP3|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13626) - || 1995 UD4|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13627) - || 1995 VP1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13628) - || 1995 WE || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13629) - || 1995 WD2|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13630) - || 1995 WO3|| 21 november 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (13631) - || 1995 WL5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13632) - || 1995 WP8|| 18 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13633) Ivens || 1995 WW17|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (13634) - || 1995 WY41|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13635) - || 1995 WA42|| 22 november 1995 || Oak Ridge Observatory
|-
| (13636) - || 1995 YS2|| 22 december 1995 || T. Urata
|-
| (13637) - || 1995 YO3|| 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13638) Fiorenza || 1996 CJ7|| 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (13639) - || 1996 EG2|| 10 maart 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13640) - || 1996 GV1|| 12 april 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13641) - || 1996 GM20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13642) Ricci || 1996 HX || 19 april 1996 || P. G. Comba
|-
| (13643) - || 1996 HC1|| 21 april 1996 || H. Abe
|-
| (13644) - || 1996 HR10|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13645) - || 1996 HF11|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13646) - || 1996 HC12|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13647) Rey || 1996 HR24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13648) - || 1996 JJ1|| 15 mei 1996 || NEAT
|-
| (13649) - || 1996 PM4|| 12 augustus 1996 || NEAT
|-
| (13650) - || 1996 TN49|| 4 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (13651) - || 1997 BR || 20 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13652) Elowitz || 1997 BV8|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (13653) Priscus || 1997 CT16|| 9 februari 1997 || V. S. Casulli
|-
| (13654) - || 1997 CV21|| 9 februari 1997 || N. Sato
|-
| (13655) - || 1997 ER2|| 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13656) - || 1997 EX45|| 15 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13657) - || 1997 EB54|| 8 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (13658) Sylvester || 1997 FB || 18 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (13659) - || 1997 FH4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (13660) - || 1997 GE8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (13661) - || 1997 GH8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (13662) - || 1997 GL11|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (13663) - || 1997 GA14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (13664) - || 1997 GE17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (13665) - || 1997 GK17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (13666) - || 1997 GX22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (13667) Samthurman || 1997 GT37|| 5 april 1997 || NEAT
|-
| (13668) Tanner || 1997 HQ1|| 28 april 1997 || Spacewatch
|-
| (13669) - || 1997 JS14|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (13670) - || 1997 JD15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (13671) - || 1997 JH18|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (13672) Tarski || 1997 KH || 30 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (13673) Urysohn || 1997 LC || 1 juni 1997 || P. G. Comba
|-
| (13674) Bourge || 1997 MJ2|| 30 juni 1997 || ODAS
|-
| (13675) - || 1997 MZ2|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (13676) - || 1997 MA4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (13677) Alvin || 1997 NK1|| 2 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (13678) Shimada || 1997 NE11|| 6 juli 1997 || T. Okuni
|-
| (13679) - || 1997 OZ1|| 29 juli 1997 || T. Okuni
|-
| (13680) - || 1997 PY || 4 augustus 1997 || ODAS
|-
| (13681) Monty Python || 1997 PY1|| 7 augustus 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (13682) Pressberger || 1997 PG3|| 10 augustus 1997 || E. Meyer, H. Raab
|-
| (13683) - || 1997 PV3|| 8 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13684) Borbona || 1997 QQ2|| 27 augustus 1997 || V. S. Casulli
|-
| (13685) - || 1997 QG4|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (13686) - || 1997 QS4|| 30 augustus 1997 || T. Okuni
|-
| (13687) - || 1997 RB7|| 7 september 1997 || S. P. Laurie
|-
| (13688) Oklahoma || 1997 RJ7|| 9 september 1997 || T. Stafford
|-
| (13689) Succi || 1997 RO7|| 9 september 1997 || V. Giuliani
|-
| (13690) Lesleymartin || 1997 RG9|| 8 september 1997 || T. Pauwels
|-
| (13691) Akie || 1997 SL16|| 30 september 1997 || A. Asami
|-
| (13692) - || 1997 SW30|| 27 september 1997 || H. Mikuž
|-
| (13693) Bondar || 1997 TW15|| 4 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (13694) - || 1997 WW7|| 23 november 1997 || N. Sato
|-
| (13695) - || 1998 FO52|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (13696) - || 1998 HU43|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (13697) - || 1998 HJ133|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (13698) - || 1998 KF35|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (13699) Nickthomas || 1998 MU7|| 18 juni 1998 || LONEOS
|-
| (13700) Connors || 1998 MM36|| 26 juni 1998 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten